Józef-Piłsudski-Stadion bezeichnet folgende Stadien in Polen:
 Stadion Wojska Polskiego, Warschau
 Cracovia-Stadion, Krakau
 Polonia-Bydgoszcz-Stadion, Bromberg
 Stadion Miejski im. Józefa Piłsudskiego, Nowy Targ